Medisch (taal), de uitgestorven taal der Meden, waarvan slechts weinig bekend is
 een bijvoeglijk naamwoord bij geneeskunde